Anthony-sziget (Brit Columbia)
 Anthony-sziget (Newfoundland és Labrador)